Jurij Vladimirovič Leonov (), kazahstanski hokejist, * 28. april 1963, Ust-Kamenogorsk, Kazahstan.

Leonov je začel pri klubu Dinamo Moskva v sovjetski ligi, kjer je v osmih sezonah odigral 425 	prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 131 golov. Po štirih sezonah pri klubu HC Ambrì-Piotta v švicarski ligi, je v sezoni 1993/94 igral za HK Triglav Kranj v slovenski ligi, kjer je bil s 37-imi goli in 32-imi podajami sedmi strelec prvenstva in prvi strelec Triglava. V zadnjem delu kariere je igral še v italijanski in norveški, štiri sezone pa ponovno za klub Dinamo Moskva. 

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na  enem svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil zlato medaljo, sam pa je na osmih tekmah prispeval dve podaji. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na 32-ih tekmah, na katerih je dosegel pet golov.

Pregled kariere 

|-
| Enbek Alma-Ata
| Sovjetska 2. liga
| 82/83
|
|
| 52
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 30
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 29
| 21
| 9
| 30
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 39
| 6
| 11
| 17
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 37
| 11
| 9
| 20
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 40
| 17
| 11
| 28
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 35
| 12
| 10
| 22
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 47
| 20
| 20
| 40
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 41
| 11
| 9
| 20
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 31
| 25
| 25
| 50
|
|
|
|
| 6
| 6
| 12
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 24
| 14
| 14
| 28
|
| 61
|
| 2
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 22
| 6
| 6
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 93/94
|
|
| 37
| 33
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Alpska liga
| 94/95
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Italijanska liga
| 94/95
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 94/95
|
| 20
| 7
| 5
| 12
|
| 6
|
| 12
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 95/96
|
| 40
| 7
| 13
| 20
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 96/97
|
| 37
| 27
| 40
| 67
| 48
| 85
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Dinamo Moskva
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 97/98
|
| 39
| 8
| 17
| 25
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 98/99
|
| 15
| 0
| 3
| 3
| +1
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 99/00
|
| 22
| 9
| 20
| 29
| 29
| 8
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 00/01
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 01/02
|
| 20
| 1
| 4
| 5
| -15
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 596
| bgcolor="#7FFF00" | 300
| bgcolor="#7FFF00" | 270
| bgcolor="#7FFF00" | 570
| bgcolor="#7FFF00" | -16
| bgcolor="#7FFF00" | 379
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 18
|}

Glej tudi 
Seznam kazahstanskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Kazahstanski hokejisti
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Enbek Alma-Ata
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HC Devils
Hokejisti Storhamar IL
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti CSKA Moskva